«Sans logique» () — песня, записанная французской певицей Милен Фармер. Композиция вошла во второй студийный альбом певицы Ainsi soit je… и была выпущена третьим синглом с него 20 февраля 1989 года. В тексте песни обыгрывается философская концепция Tabula rasa.

Примечания

Ссылки 

Песни Милен Фармер
Синглы Polydor Records
Видеоклипы, снятые Лораном Бутонна
Песни, написанные Милен Фармер
Песни, написанные Лораном Бутонна